Жеффрар () — французская фамилия.

Известные носители 
 
 Фабр Жеффрар (1806—1878) — восьмой президент республики Гаити с 1859 по 1867 г.